The Valley of Fear bezeichnet:

 Das Tal der Angst, der Originaltitel dieses Kriminalromans von Sir Arthur Conan Doyle
 The Valley of Fear (1916), britischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1916